Beim Schlump, een straat in Hamburg
Schlump (metrostation), een station van de Hamburgse metro